Oksana Chvets (1955-2022), actrice ukrainienne.
 Youri Chvets (1952-), agent de renseignement soviétique d'origine ukrainienne.
 Fedir Chvets (1882-1940), géologue et homme politique ukrainien.